Acidoproctus emersoni  — вид бескрылых насекомых семейства Philopteridae из отряда пухоедов и вшей. Постоянные паразиты птиц.

Паразитируют на утках, в том числе на таких видах, как пятнистая свистящая утка (Dendrocygna guttata), розовоногая древесная утка (Dendrocygna eytoni), странствующая свистящая утка (Dendrocygna arcuata), малая свистящая утка (Dendrocygna javanica, Anatidae). Вид был впервые описан в 1962 году и назван в честь американского энтомолога К. Эмерсона (Emerson K. C.; Арлингтон, Вирджиния, США).
В настоящее время (вместе с видами Acidoproctus fuligulae, A. gottwaldhirschi, A. hilli, A. kelloggi, A. maximus, A. moschatae, A. rostratus и A. taschenbergi) включён в семейство Philopteridae подотряда Ischnocera.

Примечания

Литература 

 Price, R. D.; Hellenthal, R. A.; Palma, R. L. 2003: World checklist of chewing lice with host associations and keys to families and genera. Pp. 1-448 in: Price, R.D. et al. The chewing lice: world checklist and biological overview. Illinois Natural History Survey special publication, (24):1-448. Champaign-Urbana, Illinois.

Ссылки 
 
 
Пухоеды и вши
Животные, описанные в 1962 году
Насекомые Азии
Паразиты птиц
Таксоны насекомых, названные в честь людей